

Поршур — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Поршур — село, Можгинський район, Удмуртія